Selemani Ndikumana est un footballeur burundais, né le  à Bujumbura au Burundi.

Biographie 
Selemani Ndikumana a commencé sa carrière avec l'AS InterStar et rejoint en 2006 dans Championnat de Tanzanie le Simba Sports Club. Il rejoint en  le club norvégien Molde FK. Le , il signe un contrat de an et demi avec le Lierse SK en seconde division belge. Lors de l'été 2010 est revenu au Burundi pour jouer avec les Fantastique Bujumbura.

Carrière

Palmarès 
Vierge

Références

Liens externes 
 

Footballeur international burundais
Joueur du Molde FK
Joueur du Lierse SK
Joueur du CD Primeiro de Agosto (football)
Naissance en mars 1987
Naissance à Bujumbura